Donegal – miasto w Irlandii
 Donegal – hrabstwo w Irlandii
 Donegal – zatoka u wybrzeży Irlandii
 Donegal – okręg wyborczy do Dáil Éireann
 donegal – rodzaj tkaniny
Miejscowości w USA:
 Donegal – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Westmoreland
Gminy w USA:
 Donegal (ang. Donegal Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Butler
 Donegal (ang. Donegal Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Washington
 Donegal (ang. Donegal Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Westmoreland